Nephthys oder Nephtys steht für:
 Nephthys, die Haus- und Frauengöttin der ägyptischen Mythologie

Nephthys steht außerdem für:
 (287) Nephthys, ein Asteroid

Nephtys steht außerdem für:
 Nephtys (Gattung), eine Gattung der Borstenwürmer (u. a. der Opalwurm, Nephtys hombergii)